Покро́вское кла́дбище — самое старое из существующих кладбищ в Советске, Кировская область, Россия.

История 
Кладбище основано в конце XVIII века в слободе Кукарка. Оно стало продолжением некрополя соседнего Кукарского Покровского монастыря. После ликвидации монастыря Покровская церковь стала кладбищенской. В 1991 восстановлены кирпичные кладбищенские ворота, построенные в 1848.

Известные усопшие 
Среди усопших, погребённых на этом погосте, известные кукарские купеческие династии Якимовых, Софроновых, Кошкиных, Крутовских, Соломиных и др.

Адрес 
613340 Россия, Советск, ул. Офицера Смехова

Литература 
 Репин А.С. Кукарка-Советск: Церкви края.- Советск, 2009

Кладбища Советска (Кировская область)